peut désigner :
 , film suédois de , sorti en 1997
 , film américain de Blake Reigle, sorti en 2007
 , album de hip hop américain de GZA, sorti en 1999